Світлана Кузнецова і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі. 
Мартіна Хінгіс і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши пару Каролін Гарсія і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2014
Кубок Кремля, жінки, парний розряд